Een verkeersweg:
N455 (België)
N455 (Frankrijk)
N455 (Nederland), zie Provinciale weg 455